BRU eller Brú kan syfta på:
 BRU – nationalitetsbeteckning för Brunei 
 BRU – IATA:s kod för flygplatsen Bryssel-Zaventems flygplats

Personer
 Federico Laredo Brú (1875–1946),  president på Kuba från 1936 till 1940
 Heðin Brú (1901–1987), en färöisk författare, pseudonym för Hans Jacob Jacobsen

Akronymer